

Personnalités 
 Auguste Roussel, de Méry (1817-1880), poète et fabuliste français ;
  (1844-1910), journaliste français.

Autres 
 'Auguste Roussel', cultivar de rosier.